Никола́й Петро́вич Куте́пов (—) — русский богослов, протоиерей. Воспитанник Казанской духовной академии.

Биография 
Родился в семье священника Орловской губернии в 1852 году. Окончил Орловские духовное училище и духовную семинарию.

 В 1873−1877 годах обучался в Казанской духовной академии, кандидат богословия.

 Со 2 марта 1878 года — преподаватель на кафедре всеобщей и русской церковной истории Донской духовной семинарии.

 С 1 июля 1882 по 18 марта 1892 года — преподаватель на кафедре учения о русском старообрядческом расколе. Магистр богословия.

 С 22 июня 1888 года — Донской епархиальный миссионер. Статский советник.

 9 июня 189? рукоположен в сан священника.

 С 1892 по 1915 годы — член Епархиального Училищного совета.

Скончался 27 января 1915 года.

Труды 
 «Раскол донатистов» : Церк.-ист. исслед. Н. Кутепова. - Казань : тип. Имп. ун-та, 1884. - [2], VI, 286, V с.; 24.
 «О священном предании» : (Против мнимодухов. христиан) / [Соч.] Н. Кутепова. - Новочеркасск : Дон. тип., 1889 (обл. 1890). - [2], 58 с.; 22. 
 «О почитании и молитвенном призывании на помощь святых ангелов и человеков» : (Против мнимодухов. христиан) / Н. Кутепов. - Москва : тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1890. - 48 с.; 22.
 «Краткая история и вероучение русских рационалистических и мистических ересей: богомилов, стригольников, жидовствующих Бакшина и Косого; духоборцев, молокан, десного братства, баптистоштундистов, хлыстов и скопцов» / Изд. Н. Кутепова. - Москва : тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1891. - VIII, 103 с.; 22.  
 «Об истинной церкви Христовой»: (против мнимо-духовных христиан) / Н. Кутепов. - Новочеркасск : Донская тип., 1891. - 57, [1] с. : ил.; 22 см.
 «О таинстве крещения» : (против мнимодуховных христиан) / свящ. Н. Кутепов. - Новочеркасск : Донская тип., 1892 (на обл. 1893). - 70 с.; 23 см. 
 «Различие между догматом и обрядом: неизменяемость догматов и власть церкви по благословным причинам исправлять обряды» / Свящ. Николай Кутепов. - Новочеркасск : Дон. тип., 1893. - [2], II с.; 23.
 «О таинстве священства и церковной иерархии глаголемым старообрядцам-поповцам» / Свящ. Николай Кутепов. - Новочеркасск : Дон. тип., 1893. - [2], 38 с.; 23;
 «О клятвах соборов 1656 и 1667 годов и порицаниях полемических книг на именуемые старые обряды» / Свящ. Николай Кутепов. - Новочеркасск : Дон. тип., 1893. - [2], 9 с.; 23.
 «Разбор раскольнических мнений о недостатках, допускаемых православными в богослужении, в религиозной и нравственной жизни» / Соч. свящ. Н. Кутепова. - Москва : тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1893. - 17 с.; 22.
 «О перстосложении для крестного знамения и священнического благословения» / Свящ. Николай Кутепов. - Новочеркасск : Дон. тип., 1894. - [2], 27 с.; 23.
 «Краткая история и вероучение русских рационалистических и мистических ересей» (Новочеркасск, 1899);
 «Об истинной церкви Христовой» (ib., 1899);
 «О священном предании» (М., 1899);
 «О почитании святого храма» : (В обличение мнимодухов. христиан) / [Миссионер свящ. Н. Кутепов]. - [Санкт-Петербург] : типо-лит. Комарова, ценз. 1901. - 28 с.
 «О почитании святых мощей» : [В обличение мнимодуховных христиан] / [Соч.] Миссионера, прот. Николая Кутепова. - Новочеркасск : Част. дон. тип., 1902 (обл. 1901). - [2], 24 с.; 23.
 «О постах православной церкви» : (В обличение мнимодухов. христиан) / [Соч.] Н. Кутепова. - 2-е изд., испр. и доп. - Новочеркасск : Част. Дон. тип., 1902. - 24 с.; 22. 
 «О воплощении Сына божия Иисуса Христа» : [В обличение мнимодуховн. христиан-хлыстов] / Миссионер, прот. Николай Кутепов. - Новочеркасск : Част. дон. тип., 1903. - 38 с.; 22. 
 «Разбор хлыстовского учения о пророках и пророчицах» / Миссионер прот. Н. Кутепов. - Новочеркасск, 1904 (обл. 1905). - 37 с.; 22. 
 «Учение о возрождении, оправдании и спасении человека» : [В обличение мнимодухов. христиан] / Миссионер прот. Николай Кутепов. - Новочеркасск : Част. дон. тип., 1905. - [2], 14 с.; 23.
 «О почитании святаго креста и о крестном знамении»: (в обличение мнимодуховных христиан) / миссионер, протоиерей Николай Кутепов. - 3-е изд., испр. и доп. - Новочеркасск : Частная Донская типография, 1907. - 39 с.; 25 см.
 «О таинстве причащения»  : (в обличение мнимодуховных христиан) / миссионера, протоиерея Николая Кутепова. - 3-е изд., испр. и доп. - Новочеркасск : Частная Донская тип, 1907. - 47 с.; 24 см.
 «О клятве именем Божиим и присяге» : (в обличение мнимодуховных христиан) / миссионера, протоиерея Николая Кутепова. - 2-е изд., испр. и доп. - Новочеркасск : Частная Донская типография, 1910. - 16 с.; 25 см. 
 «О молитве за умерших» : (в обличение мнимодуховных христиан) / миссионер, протоиерей Николай Кутепов. - 4-е изд., испр. и доп. - Новочеркасск : Частная Донская тип., 1911. - 20 с.; 24 см.

Примечания

Ссылки 
 
 Краткая биография

Богословы по алфавиту
Богословы Российской империи
Богословы XIX века
Богословы XX века
Протоиереи Русской православной церкви
Выпускники Орловского духовного училища
Выпускники Орловской духовной семинарии
Выпускники Казанской духовной академии